Слободан Марковић је име и презиме које су носили или носе:
 Слободан Марковић (песник) (1928-1990), српски песник;
 Слободан Марковић Сале (1962), бас-гитариста групе Смак;
 Слободан Ж. Марковић (1928-2015), професор књижевности;
 Слободан Марковић (фудбалер) (1978), српски фудбалер;
 Слободан Марковић (географ) (1970), дописни члан САНУ;
 Слободан Марковић (менаџер у култури) (1943), идејни творац, директор и селектор Међународног фестивала позоришта за децу - Суботица;
 Слободан Марковић (ватерполиста), ватерполиста ПВК Гоч из Врњачке Бање.
 Слободан Марковић - Слоба, српски композитор